Сен-Сиприен — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Сен-Сиприен — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Сен-Сиприен — коммуна во Франции, в департаменте Ло
 Сен-Сиприен — коммуна во Франции, в департаменте Луара
 Сен-Сиприен - коммуна во Франции, в департаменте Восточные Пиренеи

См. также 
 Сен-Сиприен-сюр-Дурду — коммуна во Франции, в департаменте Аверон